peut désigner :
  de chars de combat
  de chasseurs à pied
  du génie
  d'infanterie de marine
  de transmissions